En chimie, les orthosilicates sont les sels de l'acide orthosilicique .
 La plupart des orthosilicates sont des composés inorganiques comme l'orthosilicate de magnésium , et existent à l'état naturel sous la forme de minéraux comme l'olivine.
 On connaît quelques orthosilicates organiques comme l'orthosilicate de tétraméthyle  et l'orthosilicate de tétraéthyle .
 En minéralogie, le terme orthosilicate est souvent utilisé comme un synonyme de nésosilicate.

Silicate